Rudno polje, krško polje u BiH
 Rudno polje (Slovenija), lokalitet na Triglavu u Sloveniji